La selección de rugby 7 de Francia es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 (7 jugadores) gestionado por la Federación Francesa de Rugby y entre las principales competencias que se presenta está: la Copa Mundial y la Serie Mundial de la World Rugby.

En la Serie Mundial, Francia ha obtenido el primer puesto en París 2005, el segundo puesto en Dubái 2011 y Sudáfrica 2012, y otras siete apariciones en semifinales.

Palmarés 

 Serie Mundial
 Seven de Francia (1): 2005
 Sevens Grand Prix Series (2): 2014, 2015
 Seven de Punta del Este (1): 1997
 Juegos Olímpicos de la Juventud (1): 2014

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: 15.º puesto
 Hong Kong 1997: 5.º puesto
 Mar del Plata 2001: 21..eɽ puesto
 Hong Kong 2005: 5.º puesto
 Dubái 2009: 13.º puesto
 Moscú 2013: 5.º puesto
 San Francisco 2018: 8.º puesto
 Ciudad del Cabo 2022: 6º puesto

Sevens Grand Prix Series 

 European Sevens Championship 2002: 4.º puesto
 European Sevens Championship 2003: 2.º puesto
 European Sevens Championship 2004: 5.º puesto
 European Sevens Championship 2005: 4.º puesto
 European Sevens Championship 2006: 4.º puesto
 European Sevens Championship 2007: 2.º puesto
 European Sevens Championship 2008: no participó
 European Sevens Championship 2009: 2.º puesto
 European Sevens Championship 2010: 2.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2011: 5.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2012: 3..eɽ puesto
 Sevens Grand Prix Series 2013: 2.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2014: Campeón
 Sevens Grand Prix Series 2015: Campeón
 Sevens Grand Prix Series 2016: 2.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2017: 6.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2018: 6.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2019: 2.º puesto

 Juegos Olímpicos 

 Río 2016: 7º puesto
 Tokio 2020: No clasificó

 Juegos Mundiales 

 Akita 2001: 4º puesto
 Duisburgo 2005: 5º puesto
 Kaohsiung 2009: no participó Cali 2013: 4º puesto`

 Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: 8º puesto (34 pts)
 Serie Mundial 00-01: 13º puesto (12 pts)
 Serie Mundial 01-02: 9º puesto (20 pts)
 Serie Mundial 02-03: 8º puesto (20 pts)
 Serie Mundial 03-04: 7º puesto (37 pts)
 Serie Mundial 04-05: 8º puesto (30 pts)
 Serie Mundial 05-06: 7º puesto (50 pts)
 Serie Mundial 06-07: 8º puesto (28 pts)
 Serie Mundial 07-08: 12º puesto (8 pts)
 Serie Mundial 08-09: 13..eɽ puesto (8 pts)
 Serie Mundial 09-10: 13..eɽ puesto (0 pts)
 Serie Mundial 10-11: 10.º puesto (12 pts)
 Serie Mundial 11-12: 9.º puesto (73 pt)
 Serie Mundial 12-13: 9.º puesto (87 pts)
 Serie Mundial 13-14: 10.º puesto (68 pts)
 Serie Mundial 14-15: 11.º puesto (61 pts)
 Serie Mundial 15-16: 11.º puesto (85 pts)
 Serie Mundial 16-17: 11.º puesto (66 pts)
 Serie Mundial 17-18: 13..eɽ puesto (53 pts)
 Serie Mundial 18-19: 8.º puesto (99 pts)
 Serie Mundial 19-20: 6.º puesto (74 pts)
 Serie Mundial 20-21: no participó Serie Mundial 21-22: 7.º puesto (81 pts)
 Serie Mundial 22-23: en disputa''

Véase también 

 Rugby en Francia
 Federación Francesa de Rugby
 Selección de rugby de Francia
 Selección femenina de rugby de Francia
 Selección femenina de rugby 7 de Francia
 Selección juvenil de rugby de Francia

Referencias

Enlaces externos 
 Selección masculina de rugby 7 en el sitio oficial de la Unión de Rugby de Sudáfrica

Seleccion de rugby 7
Francia
Rugby 7
Francia